Henry Beauchamp Walters (* 6. April 1867 in Oldham; † 24. April 1944) war ein britischer Klassischer Archäologe.

Walters besuchte das Eton College und studierte am King's College in Cambridge. Seit 1890 arbeitete er an der Antikenabteilung des British Museum, deren Leitung er als Keeper of Greek and Roman Antiquities von 1925 bis zu seiner Pensionierung 1932 innehatte. 1920 wurde er als Officer des Order of the British Empire ausgezeichnet.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 Catalogue of the Greek and Etruscan vases in the British Museum
 Volume 1, 2: Cypriote, Italian, and Etruscan pottery, London 1912 (online)
 Volume 2: Black-figured vases, London 1893 (online)
 Volume 4: Vases of the latest period, London 1896 (online)
 Catalogue of the bronzes, Greek, Roman, and Etruscan, in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1899 (online) 
 mit Alexander S. Murray, Arthur H. Smith, Excavations in Cyprus, bequest of Miss E. T. Turner to the British Museum, London 1900 (online)
 Catalogue of the terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1903
 History of ancient pottery 1-2, London 1905
 The art of the Greeks, London 1906
 Catalogue of the Roman pottery in the Departments of Antiquities, British Museum, London 1908
 Catalogue of the Greek and Roman lamps in the British Museum, London 1914
 Select bronzes, Greek, Roman, and Etruscan, in the Departments of Antiquities [73 plates], London 1915
 Catalogue of the silver plate (Greek, Etruscan and Roman) in the British Museum, London 1921
 Catalogue of the engraved gems and cameos Greek, Etruscan and Roman in the British Museum, London 1926
 The art of the Romans, 2. Auflage, London 1928
 Marbles and bronzes: 52 plates from selected subjects in the Department of Greek and Roman Antiquities, 3. Auflage, London 1928

Weblinks 
 Eintrag im Dictionary of Art Historians

Klassischer Archäologe
Keeper of Greek and Roman Antiquities
Officer des Order of the British Empire
Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts
Mitglied der Society of Antiquaries of London
Brite
Geboren 1867
Gestorben 1944
Mann